Mario Silva puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
Mario Silva García (1959-), político y presentador de televisión venezolano.
Mario Silva Ossa (1913-1950), más conocido por su seudónimo "Coré", fue un dibujante e ilustrador chileno.
Mário Silva (1961- portugués retirado especializado en la prueba de 1500 m.
Mário Silva (1977-), futbolista portugués retirado que, actualmente ejerce como Director técnico y Director de cantera en la U.D. Almería de España.
Marlio Silva Barrero (1972-), Inventor Colombiano del Molinillito Palito de Azúcar, un producto elaborado 100% de Azúcar, que endulza y mezcla todo tipo de bebidas calientes como el café, té, aromáticas y todo tipo de infusiones, eliminando los pitillos y mezcladores plásticos denominados de un solo uso.